Il doppio  dell'Internationaler Apano Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Dominik Meffert e Björn Phau ha battuto in finale Tejmuraz Gabašvili e Andrej Kuznecov 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Colin Ebelthite /  Adam Feeney (semifinali)
  Facundo Bagnis /  Horacio Zeballos (primo turno)

  Martin Slanar /  Simon Stadler (quarti di finale)
  Dominik Meffert /  Björn Phau (campioni)

Tabellone

Note 
 

Internationaler Apano Cup 2011